

Сендзішова — село в гміні Свежава Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сендзішова — село в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства